Yuquilla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Maranta arundinacea; 
 el nombre común de la planta Curcuma longa; o
 el nombre común de la planta Ruellia tuberosa.